Северотатарское — село в Татарском районе Новосибирской области. Административный центр муниципального образования Северотатарский сельсовет.

География 
Северотатарское расположено в 7 километрах к юго-западу от Татарск.

История 
Село основано в 1931 году. В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок центральной усадьбы совхоза «Северотатарский»  переименован в село Северотатарское.

Население

Транспорт 
От села к райцентру идёт щебёночная дорога, протяжённость которой составляет 7 километров.

Ссылки 
 Сайт Северотатарской школы

Примечания 

Населённые пункты Татарского района